

Л'Іль-Адам — муніципалітет у департаменті Валь-д'Уаз
 Л'Іль-Арне — муніципалітет у департаменті Жер
 Л'Іль-Бузон — муніципалітет у департаменті Жер
 Л'Іль-Бушар — муніципалітет у департаменті Ендр і Луара
 Л'Іль-Журден — муніципалітет у департаменті В'єнна
 Л'Іль-Журден — муніципалітет у департаменті Жер
 Л'Іль-Русс — муніципалітет у департаменті Верхня Корсика
 Л'Іль-Сен-Дені — муніципалітет у департаменті Сена-Сен-Дені
 Л'Іль-ан-Додон — муніципалітет у департаменті Верхня Гаронна
 Л'Іль-д'Є — муніципалітет у департаменті Вандея
 Л'Іль-д'Або — муніципалітет у департаменті Ізер
 Л'Іль-д'Ель — муніципалітет у департаменті Вандея
 Л'Іль-д'Еспаньяк — муніципалітет у департаменті Шаранта
 Л'Іль-д'Олонн — муніципалітет у департаменті Вандея
 Л'Іль-де-Ное — муніципалітет у департаменті Жер
 Л'Іль-сюр-Серен — муніципалітет у департаменті Йонна
 Л'Іль-сюр-ла-Сорг — муніципалітет у департаменті Воклюз
 Л'Іль-сюр-ле-Ду — муніципалітет у департаменті Ду

Л'Іль — громада в кантоні Во